Justus Ludwig Schlemm ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Justus Ludwig Schlemm (Beamter) (1686–1765), kurhannoverscher Oberamtmann
 Justus Ludwig Heinrich Schlemm (1725–1770), deutscher Jurist und königlich großbritannischer und kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Kammermeister